Franchigia – nel Medioevo, privilegio concesso da un signore ai contadini disposti a trasferirsi nelle zone da dissodare
 Franchigia – in campo assicurativo-finanziario, elemento contrattuale di una polizza relativo all'ammontare economico della parte di danno che rimane a carico dell'assicurato
 Franchigia – in ingegneria civile, parametro costruttivo di un ponte
 Franchigia – in marineria (mercantile o militare), l'equivalente della libera uscita accordata al personale delle forze di terra o d'aria
 Franchigia (franchise) – in ambito sportivo insieme delle attività commerciali di un'azienda licenziata a operare in una determinata area geografica, disciplina sportiva e serie